Ренн — місто в північно-західній Франції, на сході Бретані.
 «Ренн» — професіональний французький футбольний клуб з міста Ренн.